

Geografia 
 Rieder – frazione della città tedesca di Ballenstedt

Persone 
 Arnold Rieder (1976) – ex sciatore alpino italiano
 Emanuel Rieder (1993) – slittinista italiano
 Georg Rieder II (1510-1564) – pittore e cartografo tedesco
 Ignaz Rieder (1858-1934) – arcivescovo cattolico austriaco
 Ludwig Rieder (1991) – slittinista italiano
 Marcel Rieder (1862-1942) – pittore francese
 Tim Rieder (1993) – calciatore tedesco
 Tobias Rieder (1993) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Wilhelm August Rieder (1796-1880) – pittore austriaco
 Wilhelm Rieder (1893-1984) – medico, chirurgo e professore tedesco